Sanctuary, mot anglais pour Sanctuaire, peut faire référence à :

Toponyme 

 Sanctuary, ville américaine du comté de Parker au Texas.

Musique 

 , label musical britannique ;
 , groupe de musique américain formé à Seattle en 1985.

Chanson 

 , chanson de Gabriella Cilmi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanso de Nami Tamaki présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Utada présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Charlie Musselwhite sorti le  ;
 , album de Dave Douglas sorti en 1997 ;
 , album de charité de divers artistes sorti le  ;
 , album de J. Geils Band sorti en  ;
 , album de  sorti en 1981 ;
 , album de Simon Webbe sorti le .

Littérature

Roman 

 , roman de Jeff Mariotte publié en 2003 ;
 , titre original de Sanctuaire, roman de William Faulkner publié en 1931 ;
 , roman de  publié en 1995 ;

Bande dessinée 

 , manga de Ryōichi Ikegami publié de 1990 au 1995 ;
 Sanctuary, une pièce de théâtre de 1994 de David Williamson.

Cinéma 

 , titre original de Sanctuaire, film américain de Tony Richardson sorti en 1961 ;
 , titre original de , film américain de Katt Shea sorti en 2002 ;
 , film américain de Michela Ledwidge sorti en 2005 ;
 , film américain de Clive Collier sorti en 2006 ;
 Sanctuary, film thaïlandais de Thanapon Maliwan sorti en 2009 ;
 , titre anglais de , film allemand de Marc Brummund sorti en 2015.
 Sanctuary, film américain de Zachary Wigon

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée canadienne diffusée du  au  sur Syfy ;

Épisode 

 , titre original de Sanctuaire,  de la  d' ;
 , titre original de Le Sanctuaire,  de la  de  ;
 , titre original de Hors d'atteinte,  de la  de  ;
 , titre original de Je l'aime...,  de la  de  ;
 , titre original de Sanctuaire,  de la  de La Treizième Dimension () ;
 , titre original de Le Sanctuaire, première partie et Le Sanctuaire, deuxième partie,  et  de la  de  ;

 , titre original du  de la  de Bob l'éponge.

Autres 

 , communauté biblique d'inspiration pentecôtiste.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre